Hong Kong Open (badminton), een badmintontoernooi
 Hong Kong Open (golf), een golftoernooi
 Hong Kong Open (darts), een dartstoernooi
 Hong Kong Open (snooker), een voormalig snookertoernooi
 Hong Kong Open (tennis), een voormalig tennistoernooi